Ніколас (округ, Кентуккі) 
 Ніколас (округ, Західна Вірджинія)